

Miejscowości  i część miasta w Polsce
 Goszyce – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca 
 Goszyce – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Bierawa
 Goszyce – dawna wieś, a obecnie część Kłodzka, w województwie dolnośląskim